Hetzerath (Eifel), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Hetzerath (Erkelenz), een plaats in de gemeente Erkelenz in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen